Podbrđe (Kotor Varoš), een plaats in de gemeente Kotor Varoš, Bosnië-Herzegovina
 Podbrđe (Popovača), een plaats in de Kroatische gemeente Popovača